Stadio Olimpico kan henvise til flere artikler:
 Stadio Olimpico (Rom) – det olympiske stadion i Rom
 Stadio Olimpico (Torino) – et stadion i Torino
 Olympisk stadion – et navn der typisk bruges om hovedstadionet ved De Olympiske Lege

Se også 
 Olympiastadion